Пе́тер Подгра́дский (; 10 декабря 1979, Братислава, Чехословакия) — словацкий хоккеист, защитник.

Клубная карьера 
Подхрадски начал свою спортивную карьеру в молодёжном составе братиславского «Слована», а в 1998 году перешёл в основной состав этой команды. В 2000 году на драфте НХЛ был выбран под общим 134 номером клубом «Анахайм Майти Дакс», и три сезона провёл в составе «Цинциннати Майти Дакс», бывшего на тот момент аффилированным клубом команды из Анахайма в Американской хоккейной лиге. Затем Подградски возвращается в Европу, где играет в чешских и словацких клубах до 2006 года, когда состоялся его переход в «Франкфурт Лайонс». В составе последнего Петер стал самым результативным защитником сезона, забив 17 шайб и сделав 19 передач. В следующем году Подградски переходит в новокузнецкий «Металлург» и проводит сезон в Российской хоккейной Суперлиге. Первый сезон Континентальной хоккейной лиги Петер провёл в нижегородском «Торпедо», а с 2009 года играет за хоккейный клуб «Барыс». На начало января 2011 года Петер является игроком хоккейного клуба «Динамо» Минск. Летом 2011 года перешёл в хоккейный клуб «Металлург» Магнитогорск, где большую часть времени находился в запасе. В октябре 2011 года опять вернулся в минское «Динамо».

Участник матча звёзд КХЛ (2011).

Клубная статистика

Карьера в сборной 
Петер Подградски принимал участие в Чемпионате мира среди молодёжных команд 1999 года в составе молодёжной сборной Словакии, занявшей третье место, сделав 2 голевые передачи за турнир.

В состав основной сборной Словакии на чемпионатах мира Петер попадал в 2000 году, когда словаки завоевали серебро, а также в 2007, 2008 и 2011 годах, забив в 25 матчах 3 шайбы и ассистировав 7 раз.

Статистика на чемпионатах мира

Примечания

Ссылки 

 
  
  

Хоккеисты Словакии
Хоккейные защитники
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Трнава»
Игроки «Цинциннати Майти Дакс»
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки ХК «Били Тигржи Либерец»
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки ХК «Жилина»
Игроки ХК «Кошице»
Игроки ХК «Франкфурт Лайонс»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Барыс»
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Донбасс»
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Нитра»
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Анахайм Дакс»